Іон (міфологія) — міфічний родоначальник іонян.
 Іон (Платон) — діалог Платона.
 Іон (фізичний) — заряджена частинка

Іон, Йон — чоловіче ім'я. Поширене в Румунії.

 Йон Тихий — персонаж творів Станіслава Лема